Алекса́ндр Земцо́в:
 Земцов, Александр Николаевич (1948—2012) — советский и российский учёный.
 Земцов, Александр Петрович (1930—2001) — Герой Социалистического Труда.